Il Campionato mondiale di hockey su ghiaccio femminile 2018 è stato il 20° organizzato dalla International Ice Hockey Federation.  La competizione è anche servita come qualificazione per il Campionato mondiale di hockey su ghiaccio femminile del 2019. Il programma del 2018 non prevedeva retrocessioni, ma solo promozioni, per portare a dieci il totale delle nazioni ammesse a partecipare al massimo livelloto.

Campionato (Massima Divisione)
La competizione non si è svolta in quanto sostituita dal torneo olimpico.

Nota:
Per stabilire le classifiche sono stati utilizzati i seguenti Criteri di Preferenza1) punti; 
2) scontri diretti; 
3) differenza reti scontri diretti; 
4) gol segnati negli scontri diretti; 
5) risultato contro la squadra meglio classificata più vicina; 
6) risultato contro la squadra meglio classificata al di fuori delle squadre in parità; 
7) piazzamento prima del torneo.

Divisione I

Gruppo A
Il torneo del Gruppo A si è svolto a Vaujany in Francia, dall'8 al 14 Aprile 2018.

Gruppo B
Il torneo del Gruppo B si è svolto ad Asiago, dall'8 al 14 Aprile 2018.

Divisione II

Gruppo A
Il torneo del Gruppo A si è svolto a Maribor in Slovenia, dal 31 Marzo al 6 Aprile 2018.

Gruppo B
Il torneo del Gruppo B si è svolto a Valdemoro in Spagna, dal 17 al 23 Marzo 2018.

Divisione IIB Qualificazioni
Il torneo del Gruppo IIB si è svolto a Sofia in Bulgaria nel Dicembre 2017.

Note

Collegamenti esterni
Sito Ufficiale

Femminile
2018